Le Championnat du monde féminin de volley-ball est créé par la fédération internationale de volley-ball en 1952 et a lieu pour la première fois en Union soviétique.

Il se déroule tous les quatre ans, lors des années paires, sauf les années de Jeux olympiques d'été, depuis l'introduction du volley-ball en tant que sport olympique en 1964, et regroupent les meilleures équipes de chaque continent (au moins une équipe par continent est présente).

Jusqu'à l'année 1974, les compétitions masculines et féminines avaient lieu dans le même pays.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles 

La source d'information est le site officiel de la FIVB.

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi
1982 –  Lang Ping 
1986 –  Yang Xilan 
1990 –  Irina Parkhomtchouk 
1994 –  Regla Torres 
1998 –  Regla Torres 
2002 –  Elisa Togut 
2006 –  Yoshie Takeshita 
2010 –  Iekaterina Gamova 
2014 –  Kimberly Hill
2018 –  Tijana Bošković
2022 –  Tijana Bošković

Notes et références

Articles connexes
Championnat du monde masculin de volley-ball
Grand Prix mondial de volley-ball
Coupe du monde féminine de volley-ball
World Grand Champions Cup féminine

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale de volley-ball

 
Vollyball feminin championnat monde